Фокино — топоним в России и Белоруссии:

Города 
 Фокино — город в Брянской области, образует городской округ город Фокино.
 Фокино — город в Приморском крае.
 Фокино — ЗАТО (городской округ), частью которого является город.

Сельские населённые пункты

Белоруссия 
 Фокино — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Фокино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Фокино — деревня в сельском поселении Архангельское Сокольского района Вологодской области.
 Фокино — деревня в сельском поселении Боровецкое Сокольского района Вологодской области.
 Фокино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Фокино — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Фокино — деревня в Советском районе Кировской области.
 Фокино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Фокино — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Фокино — деревня в Дмитриевском районе Курской области.
 Фокино — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Фокино — поселок в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Фокино — село в Воротынском районе Нижегородской области.
 Фокино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Фокино — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Фокино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

Военно-морская база 
 Фокино — пункт базирования Тихоокеанского флота России.

См. также 
 Фокин
 Фокина